Wattweiler bezeichnet

 Wattwiller, eine Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Wattweiler (Zweibrücken), Ortsteil der Stadt Zweibrücken, Deutschland